Die Virginia Slims of Central New York 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Monticello, New York. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 19. bis 26. August 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in New York
Sullivan County (New York)